Сен-Сатюрнен-лез-Авиньон () — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Относится к кантону Л’Иль-сюр-ла-Сорг.

Географическое положение 
Сен-Сатюрнен-лез-Авиньон расположен в 10 км к востоку от Авиньона. Соседние коммуны: Веллерон на востоке, Ле-Тор на юго-востоке, Жонкеретт и Шатонёф-де-Гадань на юге, Морьер-лез-Авиньон и Авиньон на западе.

Демография

Достопримечательности 
 Церковь XI века.
 Оратория.
 Часовня Во-де-Герр.

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики